Breznica, općina u Hrvatskoj, u Varaždinskoj županiji
 Breznica Đakovačka
 Breznica Našička naselje u općini Koška, u Osječko-baranjskoj županiji
 Breznica pod Lubnikom
 Breznica (Žirovnica, Slovenija), naselje u slovenskoj Općini Žirovnici
 Breznica pri Žireh
 Breznica (rijeka u Crnoj Gori), rijeka u Crnoj Gori
 Brežnjica, drugim imenom Breznica, selo u Mađarskoj

kk:Брезница (Благоевград облысы)